Kohorte steht für:

 Kohorte, militärische Einheit im Römischen Reich
 Kohorte (Sozialwissenschaft), Abgrenzung von Bevölkerungsgruppen mit gleichen Merkmalen, Prägungen oder Zielen
 Kohorte (Demographie), Abgrenzung von Bevölkerungsgruppen gleichen Alters
 Kohorte (Biologie), Rangstufe der biologischen Systematik zur Einteilung und Benennung der Lebewesen (Taxonomie)
 Kohorte (Medizin)
 Kohorte (Tierzucht)
 Kohorte (Vegetationsgeographie)
 Kohorte (Verhaltensökologie), eine Gruppe von gleichaltrigen Individuen einer Population

Siehe auch:
 Kohortenmodell
 Kohortenstudie
 Kohortenisolierung